Good Girl Gone Bad: The Remixes е първият ремикс албум на барбадоската певица Риана. Издаден е на 27 януари 2009 г.

Списък с песните 
 Umbrella (с Джей Зи) (Seamus Haji & Paul Emanuel) – 3:58
 Disturbia (Jody den Broeder) – 3:52
 Shut Up and Drive (The Wideboys) – 3:39
 Don't Stop the Music (Jody den Broeder) – 3:10
 Take a Bow (Tony Moran & Warren Rigg) – 4:02
 Breakin' Dishes (Soul Seekerz) – 3:19
 Hate That I Love You (с Ни-Йо) (K-Klassic) – 3:58
 Question Existing (The Wideboys) – 3:40
 Push Up on Me (Moto Blanco) – 3:28
 Good Girl Gone Bad (Soul Seekerz) – 3:29
 Say It (Soul Seekerz) – 4:21
 Umbrella (с Джей Зи) (Lindberg Palace) – 3:53

Албуми на Риана
Музикални албуми от 2009 година